KIQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kira (Papua Nuova Guinea)